Чемпионат Юго-Восточной Азии по баскетболу (Чемпионат SEABA) — региональный турнир баскетбольных сборных Юго-Восточной Азии.

История

Распределение наград 

Международные соревнования по баскетболу